El Torneig de San Jose 2018, oficialment conegut com a Silicon Valley Classic 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de juliol i el 5 d'agost de 2018 al campus de San Jose State University de San José, Califòrnia, Estats Units. Aquesta era la primera edició celebrada a la ciutat de San José després d'haver-se disputat sempre a Stanford.

La tennista romanesa Mihaela Buzărnescu va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018